La sigla SIBE puede hacer referencia a: 

 Sistema de Interconexión Bursátil Español, plataforma electrónica de contratación de las bolsas de valores españolas.
 Sitio de Interés Biológico y Ecológico de Marruecos, figura que designa áreas importantes para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en Marruecos.